Ramapo kan syfta på

Ramapo, New York – en kommun i Rockland County, New York
Ramapo College – en skola i Mahwah, New Jersey
USS Ramapo (AO-12) – ett fartyg I USA:s flotta